DQB steht für:
 Deutscher Quidditchbund, deutscher Dachverband des Quidditch-Sports
 Dragon Quest Builders, japanisches Sandbox-Action-Rollenspiel-Computerspiel

Abkürzung